Het Kolkata's Nationale Bibliotheek Romanisatie is het meest gebruikte transcriptieschema in woordenboeken en grammatica van Indische talen.

Het transcriptieschema is ook bekend onder de naam Library of Congress en is nagenoeg identiek aan een van de mogelijke varianten, de ISO 15919. De tabellen hieronder gebruiken vooral het Devanagari, maar zijn inclusief letters uit Kannada, Tamil, Malayalam en Bengaals, om de transcriptie van karakters te illustreren die niet afkomstig zijn uit het Devanagari. Het schema is een uitbreiding van het IAST-schema dat gebruikt wordt voor de romanisatie van Sanskriet.

Indisch schrift